Federacja Skautingu Europejskiego
 Fabryka Samochodów Elektrycznych
 Ferrovie del Sud Est – włoski przewoźnik kolejowy